Залевська — жіноча форма прізвища Залевський.

 Б'янка Залевська (* 1979) — польська та українська журналістка, спеціальний кореспондент телеканалу «Еспресо TV», кавалер ордена княгині Ольги.
 Залєвська Валентина Юріївна — заслужений економіст України
 Залевська Євгенія (1898—1984) — українська письменниця, журналістка, громадська діячка.
 Залевська Ілона Петрівна — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Залевська Олександра Олександрівна (1929—2021) — російський психолінгвіст, мовознавець, доктор філологічних наук, професор.

Примітки 

жіночі форми прізвищ